Nowe Racibory peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Nowe Racibory, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Nowe Racibory, un village dans la voïvodie de Podlachie